Lepidozona abyssicola är en blötdjursart som först beskrevs av A.G. Smith och Cowan 1966.  Lepidozona abyssicola ingår i släktet Lepidozona och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
abyssicola